Claylick Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Claylick Creek (Green River), Kentucky 
 Claylick Creek (Cumberland River), Kentucky 
 Claylick Creek (Little Sandy River), Kentucky 
 Claylick Creek (Licking River), Ohio 
 Claylick Creek (Whites Creek), Tennessee 

Siehe auch:
 Little Claylick Creek